Arno poate să fie nume de familie sau prenume masculin sau o denumire geografică:
 Arno un cântăreț de Chanson
 Râul Arno din Italia
 Un atol în ahipeleagul Marshall din Oceanul Pacific (la nord est de Indonezia)

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine